Rōhai (鹭牌) är en katafamilj, som praktiseras i vissa karatestilar. Namnet står ungefär för "visionen  av en häger eller trana". Katan härstammar från Tomari-te skolan på Okinawa. Den fick namnet Matsumura Rōhai efter (松茂良 興作) Matsumura Kōsaku (1829-1898), som förmodas ha tagit fram den i samråd med sin lärare (照屋岸) Teruya Kishin (1804 – 1864). Från denna kata utvecklade Itosu Ankō senare tre olika kator (shodan, nidan och sandan). I Shōrin- / Matsubayashi-ryū introducerar denna kata Gedan Shotei Ate (nedåtriktad fotsule-smash) och Ippon Ashi Dachi (stående på ett ben). Den innehåller en sekvens av Tomoe Zuki (cirkulär ställning), som är exakt densamma som i Bassai, även om slutet på sekvensen anknyter till Hangetsu Geri/ Uke (halvmåne spark / block)

I modern Karate lär vissa stilar ut alla tre katorna (exempelvis Shitō-ryū, där Motobu Ha Kuniba-kai-stilen vanligtvis övar Matsumura Rōhai och Itosu Rōhai 1-3 med början i 5-4 kyū, när Pinan-serien börjar behärskas). Andra stilar använder endast en av dem som kata, exempelvis Wadō-ryū, som har Rōhai shodan som Rōhai. 

Funakoshi Gichin byggde om och gav Rōhai det nya namnet Meikyo (明镜), bokstavligen "ljus spegel", ofta översatt som "själens spegel". Meikyo är en kombination av alla tre olika Rōhai katorna med element från var och en.

Genealogi

Noter och referenser 

 Redmond, R. Kata: The Folk Dances of Shotokan (2006) .

Externa länkar 
 Shitō-ryū Matsumura no Rohai, YouTube-video
 Nio olika Rōhai-klipp, YouTube-videor.

Karate
Japanska ord och uttryck
WP:Projekt Japan